USS Omaha — кораблі ВМС США, названі на честь міста Омаха, штат Небраска.

 USS Omaha (1869) — гвинтовий шлюп типу «Алгома». На службі протягом 1872-1914 років.
 USS Omaha (CL-4) — легкий крейсер однойменного типу. На службі протягом 1923-1945 років.
 USS Omaha (SSN-692) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». На службі протягом 1978-1995 років.
 USS Omaha (LCS-12) — бойовий корабель прибережної зони типу «Індепенденс». У строю з 2018 року.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни